ZZC – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di New Carrollton (Stati Uniti d'America)